Aschwanden ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Aschwanden (* 1933), Schweizer Arzt, Sachbuchautor und humanitärer Helfer 
 
 Rahel Aschwanden (* 1993), Schweizer Tischtennisspielerin
 Sergei Aschwanden (* 1975), Schweizer Judoka
 Wilhelm Aschwanden (* 1969), Schweizer Skilangläufer